Linus Sandin, född 19 maj 1996 i Uppsala, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Lehigh Valley Phantoms i AHL. Hans moderklubb är Gimo IF. Som junior spelade han med Modo Hockey och vann JSM-guld och silver med klubben. Säsongen 2015/2016 blev Sandin utlånad till Mora IK i Hockeyallsvenskan och följande säsong kontrakterades han för Almtuna IS i samma serie. Säsongen 2017/2018 gjorde Sandin debut i SHL med Rögle BK med vilka han fick två framgångsrika säsonger. Så framgångsrika att han togs ut till landslagsspel våren 2019. Under april månad presenterades han i HV71:s laguppställning och under juni månad fick Sandin möjlighet att träna med NHL-laget Boston Bruins under deras träningscamp. 

Hans bror Rasmus Sandin, spelar för NHL-laget Toronto Maple Leafs.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1996
Levande personer
Män
Personer från Uppsala kommun
Spelare i Almtuna IS
Spelare i HV71
Spelare i Lehigh Valley Phantoms
Spelare i Mora IK
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Rögle BK
Svenska ishockeyspelare